Korvensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korvensaari (ö, lat 61,64, long 27,64), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Korvensaari (ö, lat 61,62, long 27,74), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar